Buzura asahinai är en fjärilsart som beskrevs av Inoue 1964. Buzura asahinai ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
asahinai